Sinaloa kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Sinaloa, Chiapas, ort, Jiquipilas, 
 Sinaloa de Leyva, kommunhuvudort, 
 Sinaloa, delstat, 
 Sinaloa (kommun), 

Robotskapade Mexikoförgreningar